Ваљарта има више значења:

 Ваљарта (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваљарта (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваљарта, Ел Алкон (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваљарта (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику